Rue d'Enghien à Paris ;
 Rue d'Enghien à Lyon.